Příjmení Hybš nosí více významných osobností:

 František Hybš (1868–1944) – český a československý politik
 Jaroslav Hübš-Javornický (1904–1985), uváděn i jako Hybš-Javornický – český fotbalový útočník
 Josef Hybeš (1850–1921) – rakouský, český a československý sociálně demokratický politik a novinář
 Matěj Hybš (* 1993) – český fotbalový obránce
 Václav Hybš (* 1935) – český hudebník, trumpetista, dirigent, hudební aranžér a kapelník tanečního Orchestru Václava Hybše
 Václav Hybš (fotbalista) (* 1961) – český fotbalista

Česká příjmení